Johannes Scotus ist der Name folgender Personen:

* Johannes Scotus Eriugena, irischer Theologe und Philosoph, siehe Johannes Scottus Eriugena
 Johannes Scotus (Bischof) (990–1066), schottischer Bischof von Glasgow, Bischof von Orkney und Bischof von Mecklenburg
 Johannes Duns Scotus (1266–1308), schottischer Franziskaner, Theologe und Philosoph